Финляндия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 94 спортсменами в 4 видах спорта.

Знаменосцем сборной Финляндии на церемонии открытия был трёхкратный призёр Олимпийских игр хоккеист Вилле Пелтонен.

Сборная Финляндии в Ванкувере сумела завоевать 5 наград — 1 серебро и 4 бронзы. На второй зимней Олимпиаде подряд после Турина-2006 финны остались без золотых наград. По общему количеству наград хуже финны выступали на зимних Играх только в 1928 и 1932 годах (по 5 наград они выигрывали также в 1968 и 1972 годах).

В хоккее финны сумели завоевать бронзовые медали как в мужском, так и женском турнире. Мужчины поднялись на олимпийский пьедестал в 4-й раз за последние 5 Олимпиад. Хоккеисты Йере Лехтинен, Саку Койву и Вилле Пелтонен выиграли свои четвёртые хоккейные олимпийские награды.

Медалисты

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Мужчины

Фигурное катание

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Спринт

 Женщины
 Дистанция

 Спринт

Прыжки с трамплина

Сноубординг 

 Хафпайп

 Параллельный гигантский слалом

Фристайл 

 Могул

 Ски-кросс

Хоккей 

 Мужчины
 Состав команды

 Групповой этап

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

 Итоговое место — 3
 Женщины
 Состав команды

 Групповой этап

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

 Итоговое место — 3

Примечания

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Финляндии в 2010 году